Hautt ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Hautt (1806–1871), Schweizer Politiker (konservativ)
 Christian Ludwig Hautt (1726–1806), deutscher Baumeister
 Innocent Théodoric Hautt († 1736), Schweizer Buchdrucker